Алексия:

 Алексия — нарушения чтения, возникающие при поражении различных отделов коры левого полушария или неспособность овладения процессом чтения.
 Алексия, принцесса Греции и Дании (род. 1965) — греческая и датская принцесса.
 Алексия Нидерландская (род. 2005) — средняя дочь короля Нидерландов Виллема Александра и королевы Максимы.